Seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. V poglavju A je seznam zavarovanih rastlinskih vrst, ki so domorodne na območju Republike Slovenije.

V poglavju B je seznam, ki vsebuje zavarovane rastlinske vrste v interesu Evropske skupnosti, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije in niso predmet tega seznama. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče rastlinske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske skupnosti in navedene na seznamih Direktive o habitatih.

Zavarovane vrste rastlin 
Rastlinske vrste zavarujemo zaradi tega, da bi ohranili pestrost narave. Zato ne zavarujemo le na pogled lepih in zanimivih rastlin, ampak vse tiste vrste, za katere obstaja možnost, da bodo na nekem območju izumrle.

Pojasnila k seznamu 
 C – pogojno dovoljen odvzem iz narave in izkoriščanje
 H – ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja habitata rastlinske vrste
 H* - rastlinska vrsta, pri kateri je treba prednostno upoštevati ohranjanje ugodnega stanja habitata
 O – rastlinske vrste, pri katerih je dovoljen odvzem iz narave in zbiranje nadzemnih delov, razen semen oziroma plodov, za osebne namene
 Oº – rastlinske vrste, pri katerih ni prepovedi za nadzemne dele rastlin, razen semen oziroma plodov

V seznamu so določene tiste rastlinske vrste, ki so domorodne (avtohtone) na območju Republike Slovenije. 

Navajanja sistematskih enot v stolpcu »takson« so le informativna in ne za namene klasifikacije.

Seznam

Mahovi (Bryophyta)

Praprotnice (Pteridophyta)

Golosemenke (Gymnospermae)

Kritosemenke (Angiospermae)

Sklici in opombe

Viri 
  Skoberne, Peter. (1983). Zavarovane rastline. Škofja Loka: PD. 

Zavarovane domorodne rastlinske vrste v Sloveniji
Okoljevarstvo v Sloveniji